Budai evangélikus egyházmegye
Budai szerb ortodox egyházmegye